Geramb bzw. von Geramb ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Geramb, auch Maria Joseph von Geramb (1772–1848), österreichischer Militär und Freikorpsführer, später  Trappistenmönch und religiöser Schriftsteller   
 Heinrich Viktor von Geramb (* 1938), österreichischer Physiker 
 Leopold von Geramb (1775–1845), österreichischer General und Ritter des Maria-Theresien-Ordens; Bruder von Ferdinand von Geramb
 Viktor von Geramb (1884–1958), steirischer Volkskundler